Daroca puede referirse a:

 Campo de Daroca, comarca de Aragón;
 Daroca, municipio de Zaragoza;
 Daroca de Rioja, municipio de La Rioja (España)